Залога - те саме що гарнізон.

Відомі носії:
 Залога Вільям Олександрович

Прізвища